

Щукіно — присілок, Бісеровське сільське поселення, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Щукіно — присілок, Пашинське сільське поселення, Афанасьєвський район, Кіровська область